UEFA Europska konferencijska liga je treće klupsko natjecanje u organizaciji UEFA-e, iza Lige prvaka i Europske lige, a pobjednik ovog natjecanja stječe pravo sudjelovanja u Europskoj ligi.

Roma je postala prvi osvajač ovog natjecanja, pobjedom nad Feyenoordom 1:0.

Format natjecanja 
Prvaci europskih zemalja igrat će i dalje Ligu prvaka, a nižeplasirane momčadi ići će u kvalifikacije za Konferencijsku ligu umjesto u početnu fazu Europske lige.  

U kvalifikacijama će se pet klubova iz prvih pet država na UEFA-inoj ljestvici priključiti tek u doigravanju (dosad je to bilo u 2. pretkolu), kao i tri kluba koja napuste natjecanje u Europskoj ligi u 3. pretkolu.

Konferencijska liga ima osam skupina s po četiri kluba iz kojih pobjednici odlaze među zadnjih 16.

Prije tog dijela natjecanja bit će play-off za drugoplasirane iz skupina i trećeplasirane iz skupina Europske lige. Plan je da se broj klubova koji se natječu u Europskoj ligi smanji s 48 na 32, a razlika prebaci u Konferencijsku ligu. 

Petnaest klubova zauzet će klubovi koji ispadnu iz kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu, a ostalih 17 mjesta rezervirano je za ostale klubove.

Europska liga od sezone 2021./22. zatvorit će vrata klubovima koji nisu prvaci u svojim državama, uz uvjet da im se država nalazi ispod 15. mjesta na UEFA-inoj ljestvici.

Statistika

Pobjednici i finalisti

Finala Konferencijske lige

Nagrade 
Konferencijska liga podijelit će oko 240 milijuna eura, što je oko dva i pol puta manje u odnosu na Europsku ligu.

Zanimljivosti 
 Golom protiv Alaškerta, hrvatski nogometaš Stipe Perica postao je prvi strijelac u povijesti grupne faze natjecanja.

Izvori

Vanjske poveznice  

Europska klupska nogometna natjecanja